Bles ist der Familienname folgender Personen:

 David Bles (1821–1899), niederländischer Genremaler, Aquarellist, Radierer und Lithograf
 Herri met de Bles, flämischer Landschaftsmaler der Renaissance

BLES steht als Abkürzung für:
 Bester Linearer Erwartungstreuer Schätzer, siehe Satz von Gauß-Markow